Balás Eszter (1947) szobrász és képzőművész
Balás Eszter (1949) táncdalénekesnő, mesterlogopédus